Innanen ist der Familienname folgender Personen:

 Jouko Innanen (* 1952), finnischer Zeichner und Illustrator

Innanen steht zudem für:

 (3497) Innanen, ein Asteroid des Hauptgürtels